Les religieux franciscains ont fondé de nombreux monastères ou couvents, connus dans les pays de langue française comme couvents des Cordeliers.

Couvent des Cordeliers de Liège

En 1789, les Cordeliers possédaient en France 284 couvents, qui furent tous fermés en 1790. De nombreuses villes possédaient un couvent des Cordeliers. Nombre d'entre eux furent détruits au cours des temps. Néanmoins certaines villes possèdent encore dans leurs murs les vestiges plus ou moins bien conservés de ces bâtiments religieux, devenus le plus souvent des centres culturels, universitaires ou hôteliers.

Parmi celles-ci :
 couvent de Beaurepaire ou des Cordeliers-Vieux de Clermont (Clermont-Ferrand)
 Couvent des Cordeliers d'Amiens
 Couvent des Cordeliers d'Angers 
 Couvent des Cordeliers à Auch
 Couvent des Cordeliers d'Aurillac 
 Couvent des Cordeliers de la rue des Teinturiers à Avignon
 Couvent des Cordeliers de Besançon
 Couvent des Cordeliers du Beuvray
 Couvent des Cordeliers de Casteljaloux 
 Couvent des Cordeliers de Castres 
 Couvent des Cordeliers de Chartres
 Couvent des cordeliers à Château-Thierry
 Couvent des Cordeliers de Châtellerault
 Couvent des Cordeliers de Châtillon-sur-Seine
 Couvent des Cordeliers de Dinan 
 Couvent des Cordeliers de Dijon 
 Couvent des Cordeliers de Dole
 Couvent des Cordeliers de Draguignan 
 Couvent des Cordeliers d'Embrun
 Couvent des Cordeliers d'Évreux 
 Couvent des Cordeliers d'Excideuil 
 Couvent des Cordeliers de Forcalquier
 Couvent des Cordeliers de L'Île-Bouchard 
 Couvent des Cordeliers de Lectoure 
 Couvent des Cordeliers de Limoux
 couvent des Cordeliers de Loches
 Couvent des Cordeliers de Mâcon 
 Couvent des Cordeliers de Magny-en-Vexin
 Couvent des Cordeliers de Mont-de-Marsan, Landes
 Couvent des Cordeliers de Montferrand (Clermont-Ferrand)
 Couvent des Cordeliers de Nancy 
 Couvent des Cordeliers de Nantes
 Couvent des Cordeliers de Notre-Dame-de-la-Garde à La Neuville-en-Hez, Oise
 Couvent des Cordeliers de Paris 
 Couvent des Cordeliers de Périgueux, dit couvent des Frères Mineurs 
 Couvent des Cordeliers de Poitiers
 Couvent des Cordeliers de Quimper
 Couvent des Cordeliers de Reims
 Couvent des Cordeliers de Rennes
 Couvent des Cordeliers de Riom
 Couvent des Cordeliers de Rodez 
 Couvent des Cordeliers de Rouen 
 Couvent des Cordeliers de Sainte-Marie-aux-Mines
 Couvent des Cordeliers de Saint-Émilion 
 Couvent des Cordeliers de Tarascon
 Couvent des Cordeliers des Thons
 Couvent des Cordeliers de Toulouse
 Couvent des Cordeliers de Troyes
 Couvent des cordeliers de Vendôme
 Couvent des Cordeliers de La Cassine, commune de Vendresse
 Couvent des Cordeliers de Verteuil-sur-Charente

Couvent des Cordeliers d'Aoste, où aujourd'hui se situe l'Hôtel de ville d'Aoste.

Notes et références

Voir aussi 
 Cloître des Cordeliers de Castelnaudary

Cordeliers
~
~